Госконюшня — название населённых пунктов в России:

 Госконюшня — посёлок в Ольховском районе Волгоградской области.
 Госконюшня — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Госконюшня — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области, упразднён в 2017 г.
 Госконюшня — деревня в Томском районе Томской области.